Stary cmentarz żydowski w Tczewie
 Nowy cmentarz żydowski w Tczewie